Der Name Pallet bezeichnet:

Le Pallet, Gemeinde im französischen Département Loire-Atlantique
einen Ortsteil der Gemeinde Oye-et-Pallet im französischen Département Doubs